Indonesië
 Kokop (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java
 Kokop (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java